Rose bonbon, une couleur ;
 Rose bonbon, film réalisé par Howard Deutch, sorti en 1986 ;
 Le Rose Bonbon, une boîte de nuit parisienne des années 1978-1984.